Подводные лодки типа U-31 — серия подводных лодок построенная Германией в течение Первой мировой войны. Строительство лодок велось на судоверфи «Германия» () в Киле. Лодки этого типа активно участвовали в боевых действиях. За время службы, из 11 построенных лодок 7 было потеряно.

Силовая установка 
В надводном положении лодка использовала 2 шестицилиндровых, двухтактных дизельных двигателя, общая мощность которых составляла 1850 л.с., производства судоверфи «Германия». С этим двигателем связана значительная задержка сдачи в эксплуатацию этой серии лодок. В августе 1911 года, после ходовых испытаний, двигатель был принят, но впоследствии оказался непригодным для продолжительного действия. Чтобы не откладывать сдачу этих подводных лодок на неопределенный срок, в Аугсбурге был размещен заказ на новые моторы за счет фирмы «Германия». В декабре 1914 года — с опозданием на 1,5 года, верфь «Германия» смогла изготовить полноценные двухтактные моторы, которые и были установлены на этой серии подлодок. Моторы же, заказанные в Аугсбурге, были установлены на других подлодках.

В подводном положении использовались 2 комбинированных мотора-генератора, общей мощность 880 кВт.

Радиус действия лодки в надводном положении, при ходе в 8 узлов, составлял 8790 миль. Радиус действия под водой составлял всего 80 миль, при скорости хода 5 узлов. Такой малый радиус действия под водой был обусловлен несовершенством аккумуляторных батарей, применяемых на подводных лодках того времени.

Вооружение 
Вооружение U-31 состояло из 6 торпед для 4-х торпедных аппаратов, и одного или двух артиллерийских орудий на палубе. В зависимости от времени постройки, калибр орудия составлял 75 мм, 88 мм или 105 мм.

Представители

Оценка деятельности 

За время службы подводные лодки типа U-31 повредили и отправили на дно 856 судов, общим тоннажем более 2 миллионов БРТ. Эти подводные лодки, спроектированные до начала Первой мировой войны, изменили представление о значении подводного флота и стали грозным оружием, способным парализовать судоходство одним известием о том, что они вышли в очередной поход.

 Среди этой серии подводных лодок наиболее известны 3 лодки — U-35 под командованием Лотара фон Арно де ла Перьера, самого результативного подводника всех времён, U-39 Вальтера Форстманна и U-38 Макса Валентинера. В сумме эти лодки повредили и потопили судов общим тоннажем более 1,200,000 БРТ.
 Будущий адмирал и глава «Абвера» Вильгельм Канарис также служил командиром на двух разных подводных лодках типа U-31. Первую — U-38 он принял после Макса Валентинера, а позже в январе 1918 года, был назначен командиром лодки U-34

См. также 
 Битва за Атлантику (1914—1918)
 Типы подводных лодок ВМС Германии

Примечания 
Комментарии

 Источники

Литература

Ссылки